Cornwall může být:

 Cornwall – hrabství v jihozápadní Anglii
 Cornwall (Ontario) – kanadské město v provincii Ontario
 Cornwallské prase